Název Kunčice má více sídel:

Jméno obce:
 Kunčice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Kunčice nad Labem – obec v okrese Trutnov
 Kunčice pod Ondřejníkem – obec v okrese Frýdek-Místek 

Jméno části obce:
 Kunčice (Ostrava) – část města Ostrava v okrese Ostrava
 Kunčice (Bělotín) – část obce Bělotín v okrese Přerov
 Kunčice (Staré Město) – část obce Staré Město v okrese Šumperk
 Kunčice (Letohrad) – část města Letohrad v okrese Ústí nad Orlicí

 Dolejší Kunčice – část města Fulnek v okrese Nový Jičín 
 Hořejší Kunčice – část obce Jakartovice v okrese Opava

Externí odkazy